Maidstone (Kent), kao glavni grad grofovije Kent, Engleska,

Naselja

Ujedinjeno Kraljevstvo

 Okrug Maidstone, Kent, unitarna uprava u Kentu, Engleska,
 Maidstone United F.C., nogometni klub okruga Maidstone,
 HM Prison Maidstone, muški zatvor okruga Maidstone,
 Maidstone Airport, Kent, bivša zračna luka za Okrug Maidstone između 1917. i 1969.

Kanada

 Maidstone, Ontario, zaseok u županiji Essex u Ontariu, Kanada
 Maidstone Township, Ontario, sastavni dio općine Lakeshore u županiji Essex u Ontariu, Kanada
 Maidstone, Saskatchewan, grad u kanadskoj sjeverozapadnoj pokrajini Saskatchewan
 Zračna luka Maidstone, zračna luka Maidstona u Saskatchewanu, Kanada

Sjedinjene Američke Države

 Maidstone, Vermont, grad u županiji Essex u saveznoj državi Vermont, SAD
 Maidstone Golf Club, privatni golf klub na Atlantskom oceanu u selu East Hampton u saveznoj državi New York, SAD
 Maidstone (Owings, Maryland), stara kuća smještena u Owingsu, okrugu Calvert na jugu saveznoe države Maryland, SAD

Ostala mjesta

 Maidstone, Victoria, predgrađe Melbournea u saveznoj državi Victoria, Australija
 Maidstone Park, igralište za kriket i nogomet u Upper Huttu u Wellingtonu, Novi Zeland
 Maidstone Road, mala ulica u stambenoj četvrti Tokwawan na poluotoku Kowloon u Hong Kongu
 Maidstone, Jamaica, Slobodno Selo u župi Manchester na Jamajci
 Maidstone, KwaZulu Natal, selo na Obali Dupina u anglikanskoj biskupiji Natal u pokrajini KwaZulu Natal u Južnoj Africi

Drugo

 Maidstone (1970.), film iz 1970. redatelja Normana Mailera
 HMS Maidstone, ime nekolicine brodova Britanske kraljevske ratne mornarice